Wir werden das Kind schon schaukeln heißen die Filme
 Wir werden das Kind schon schaukeln (1952), österreichische Filmkomödie von E. W. Emo
 Wir werden das Kind schon schaukeln (1981), rumänische Westernkomödie von Dan Pita